Termín Německý pohár může označovat např.

 DFB-Pokal – neboli německý fotbalový pohár
 Deutschland Cup – mezinárodní turnaj ledního hokeje pořádaný v Německu
 Německý pohár ve sportovním lezení